Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1987 fand vom 25. September bis 3. Oktober in Belgien statt. Die Spiele wurden in Gent, Auderghem/Oudergem und Eupen ausgetragen. Die DDR gewann mit einem 3:2 im Finale gegen die Sowjetunion zum zweiten Mal den Titel.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Sechsergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die anderen Mannschaften spielten um die Ränge fünf bis zwölf.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele 
Die Spiele um die Plätze eins bis vier fanden in Gent statt. Die restlichen Platzierungsspiele wurden in Auderghem/Oudergem ausgetragen.

Die Bundesrepublik Deutschland spielte mit Gudrun Witte, Ute Hankers, Sigrid Terstegge, Gudula Staub, Stefani Legall, Susanne Schlarmann, Silke Meyer, Sabine Brücher, Michaela Vosbeck, Alexandra Ludwig, Claudia Wildhardt und Susanne Köster.

Die DDR wurde Europameister mit Maike Arlt, Monika Beu, Kathleen Bonath, Grit Jensen, Heike Jensen, Susanne Lahme, Kathrin Langschwager, Anke Lindemann, Ute Oldenburg, Ariane Radfan, Steffi Schmidt und Dörte Stüdemann.

Endstand

Qualifikation 
Belgien war als Gastgeber gesetzt. Die besten drei Mannschaften der Europameisterschaft 1985 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren die Sowjetunion als Titelverteidiger, der Zweite DDR und der Dritte Niederlande.

Acht weitere Mannschaften erreichten die Endrunde über Qualifikationsturniere, die im Mai stattfanden. In Gruppe A setzten sich die Tschechoslowakei und Rumänien gegen Finnland und Norwegen durch. In Gruppe B, die in Pasardschik spielte, waren Gastgeber Bulgarien und Italien gegen die Schweiz erfolgreich. Außerdem qualifizierten sich Frankreich, die Bundesrepublik, Ungarn und Polen.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)
 volleyball-magazin: Europameisterschaft 1987 in Belgien (pdf; 1,6 MB)

1987
Volleyballveranstaltung 1987
Volleyballwettbewerb in Belgien